Imię męskie
Miejscowości w USA:
 Cornelius – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mecklenburg
 Cornelius – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Washington